

Населені пункти та їхні частини

 Хмелювка — село в гміні Суховоля Сокульського повіту Підляського воєводства
 Хмелювка — село в гміні Біскупець Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Хмелювка — частина села Мощениця-Ніжна в гміні Старий Сонч Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Хмелювка — частина села Відзув у гміні Крушина Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Хмелювка — частина села Лавкі в гміні Вільчента Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Див. також 
 Хмелевка
 Хмелівка

Примітки